Chalk (engl. für Kreide) ist der Name eines kommerziellen Jugendmagazins, das in Österreich an den meisten höheren Schulen gratis aufliegt. Das 52-seitige Heft erreicht ca. 105.000 Schüler, neben aktuellen CD-, Buch-, PC-, TV-Kritiken und diversen Kolumnen werden in der Zeitschrift jugendgerechte Reportagen und Beiträge publiziert.

Chalk erscheint monatlich (Ausnahme: Jänner, Juli und August) etwa zur Monatsmitte.

Weblinks 
 http://www.chalk.at/ Auszüge aus dem aktuellen Heft und weitere Informationen

Jugendzeitschrift
Zeitschrift (Österreich)